

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Sheridan – capoluogo della Contea di Grant, Arkansas
 Sheridan – census-designated place della contea di Placer, California
 Sheridan – città della Contea di Arapahoe, Colorado
 Sheridan – villaggio della Contea di LaSalle, Illinois
 Sheridan – città della Contea di Hamilton, Indiana
 Sheridan – township della Contea di Calhoun, Michigan
 Sheridan – township della Contea di Clare, Michigan
 Sheridan – township della Contea di Huron, Michigan
 Sheridan – township della Contea di Mason, Michigan
 Sheridan – township della Contea di Mecosta, Michigan
 Sheridan – village della Contea di Montcalm, Michigan
 Sheridan – charter township della Contea di Newaygo, Michigan
 Sheridan – città della Contea di Worth, Missouri
 Sheridan – città della Contea di Madison, Montana
 Sheridan – città della Contea di Chautauqua, New York
 Sheridan – città della Contea di Yamhill, Oregon
 Sheridan – città della Contea di Dunn, Wisconsin
 Sheridan – città della Contea di Sheridan, Wyoming

Persone
 Andrew Sheridan – rugbista inglese
 Ann Sheridan – attrice statunitense
 Cillian Sheridan – calciatore irlandese
 Dave Sheridan – attore, sceneggiatore e musicista statunitense
 Edwin E. Sheridan – astronomo statunitense
 Jim Sheridan – regista irlandese
 James Sheridan – ricercatore chimico britannico
 Jamey Sheridan – attore statunitense
 John Sheridan – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
 Katie Sheridan – attrice britannica
 Kirsten Sheridan – regista, sceneggiatrice, montatrice e attrice irlandese
 Kriss Sheridan – cantautore statunitense
 Lisa Sheridan – attrice statunitense
 Margaret Sheridan – soprano irlandese
 Martin Sheridan – atleta statunitense di origine irlandese
 Michael John Sheridan – vescovo cattolico statunitense
 Nicollette Sheridan – attrice britannica
 Peter Sheridan – sceneggiatore e drammaturgo irlandese, fratello di Jim
 Philip Henry Sheridan – generale statunitense
 Richard Brinsley Sheridan – politico e commediografo britannico
 Rob Sheridan – direttore artistico, grafico, fotografo e regista di videoclip statunitense
 Rondell Sheridan – attore, comico e regista statunitense
 Taylor Sheridan – attore, sceneggiatore e regista statunitense
 Tony Sheridan – cantautore e chitarrista britannico
 Tye Sheridan – attore statunitense

Altro 
 M551 Sheridan  – carro armato leggero da ricognizione
 Donna Sheridan – personaggio del musical Mamma Mia! e dell'omonimo film
 Sheridan – album di Sheridan Smith del 2017
 Sheridan's – bevanda alcolica
 Tenente Sheridan – personaggio della serie televisiva Sheridan, squadra omicidi